Botànica:
 Lotus (gènere), gènere de plantes que inclou la corona de rei 
 Lotus blau o lotus sagrat egipci blau (Nymphaea caerulea)
 Lotus blanc o lotus sagrat egipci blanc (Nymphaea lotus)
 Lotus de l'Índia o lotus sagrat de l'Índia (Nelumbo nucifera)
 Lotus americà o lotus groc (Nelumbo lutea)
 Automobilisme:
 Lotus Cars, empresa britànica dedicada a la producció de cotxes
 Team Lotus, equip de fórmula 1 
 Informàtica:
 Lotus Software, empresa estatunidenca de programari que avui forma part d'IBM
 Lotus AmiPro, processador de textos per a Microsoft Windows
 Lotus 1-2-3, full de càlcul creat per Lotus Development Corporation
 Còmic: El lotus blau, àlbum de les aventures de Tintín